Дагестанские походы — три военных похода, предпринятых Русским государством в Дагестан:
 Поход Черемисинова в Дагестан (1560 год)
 Поход Хворостинина в Дагестан (1594 год)
 Поход Бутурлина в Дагестан (1604—1605 годы)